Тур де Франс 2017 () — 104-я гонка французского гран-тура, которая прошла по территории Германии, Бельгии, Люксембурга и Франции. Торжественное начало (Grand Depart) состоялось 1 июля 2017 в Дюссельдорфе, а финишировала гонка 23 июля на Елисейских Полях в Париже.

Это четвёртый Тур, стартовавший в Германии. До этого были Кёльн в 1965, Франкфурт в 1980 и Западный Берлин в 1987 году.

В Германии отмечается возобновление интереса к велоспорту. Действительно, после нескольких случаев допинга, немецкие СМИ потеряли интерес к велоспорту, в том числе путём прекращения телевизионного вещания Тур де Франс в течение нескольких лет.

Следует отметить, что первоначально Grand Depart должен был состояться в Лондоне, но город снялся за несколько месяцев до объявления официального анонса.

Впервые, мероприятие транслировалось в полном объёме по французскому телевидению.

В течение 21 этапа в общей сложности гонщики должны были проехать 3529 километров. Запланировано два дня отдыха: 10 и 17 июля. На предпоследнем этапе также будет индивидуальная гонка.

Описание

Grand Depart в Германии спустя 30 лет после Берлина 

Для этого четвёртого Grand Depart, был выбран город Дюссельдорф. Он находится всего в 200 км от Утрехта, в котором стартовал Тур 2015 года.

Как и любой Grand Depart, первый этап которого проходит в черте города, даёт шанс выиграть жёлтую майку специалистам раздельного старта на дистанции 13 км. Тур пробудет в Германии лишь полтора дня. Начиная со второго этапа, также стартующего в Дюссельдорфе, направится на запад, чтобы финишировать в Бельгии.

Первая неделя: Ардены, Вогезо и Юра 
Этап финиширует в бельгийском Льеже спринтерским финишем. Третий этап будет проходить через четыре страны: Бельгию, Германию, Люксембург и финиширует во Франции в Лонгви, благоприятного для грегари своим пересечённым профилем. Следующий этап начнётся в Люксембурге из Мондорф-ле-Бен, чтобы финишировать в другом курортном городе Виттель, чья одноимённая минеральная вода «Vittel» является партнёром Тур де Франс.

Этот же самый город станет стартом «первого шага» в борьбе за генеральную классификацию, беря направление к Вогезы, финишная линия которого расположена на Ла-Планш-де-Бель-Фий, который стал в течение нескольких лет одним из основных мест Тура. Это будет первый этап с горным финишем, единственной сложностью которого станет финальный подъём к курорту. Этапы Везуль — Труа (6-й) и Труа — Нюи-Сен-Жорж (7-й), в направление юга Франции, обещают стать спринтерскими.

В выходные дни будет 100 % Юра. Начиная с этапа Доль — Стасьон де Рус с постепенным увеличением сложности и предфинишным подъёмом на вершину Combe de Laisia-les-Molunes чем в 2010 году.И, наконец в воскресенье предложат нетипичный этап для Тура между Нантюа — Шамбери. После прохождения перевала col de Bérentin, пелотон столкнётся с тремя самыми сложными вершинами в Юре, имеющими высшую категорию сложности: уникальным col de la Biche, самым сложным col du Grand Colombier и возвращенцем le Mont du Chat, который увидел дуэль Пулидора и Меркса в 1974 году.

Вторая неделя: Перигор, Пиренеи и Центральный массив 
В Дордонье пройдёт первый день отдыха.

Гонка продолжается во вторник, 11 июля Перигё — Бержерак, но в отличие от 2014 года это будет групповой этап. Eymet, не видевший Тура пять лет, будет началом одиннадцатого этапа, финиширующего в По. В Пиринейх гонщикам будет предложен диптих. Сначала один из самых длинных этапов протяжённостью 214 км до курорта Пейрагюд, пересекая перевалы Col des Ares, Col de Menté и Port de Balès, который отмечает 10 лет с момента появления на Туре, до пересечения Col De Peyresourde и финишем на аэродроме где более 20 лет назад была снята вводная сцена фильма Завтра не умрёт никогда.

Второй этап этого Пиренейского дуэта, в пятницу 14 июля, будет самым коротким этапом этого Тура (не считая ITT) — всего в 100 км полностью проложенным в департаменте Арьеж. В программе после старта в Сен-Жироне будет три перевала col de Latrape, col d'Agnes и Mur de Péguère с финишем в Фуа.
Транзитный этап между Бланьяк — Родез не будет способствовать возможной победе грегари как это было на Туре 2015 года.

Наконец, в конце второй недели Массив централь, в котором проляжет среднегорный этап с двумя новыми крупными подъёмами: de Naves d’Aubra и col de Peyra Taillade с финишем в Ле-Пюи-ан-Веле, который в год своего дебюта на Туре помимо финиша получает день отдыха и старт следующего этапа.

Третья неделя: от Альп до Средиземного моря к Елисейским полям 

После дня отдыха, пелотон преодолеет равнинный этап со спринтерским финишем в городе Роман-сюр-Изер. Затем они будут штурмовать Альпы в течение двух этапов, где им предстоит в общей сложности преодолеть пять перевалов. Первый этап от Ла-Мюр, будет содержать подъёмы Col d'Ornon, Col de la Croix-de-Fer и Col du Galibier впервые с 2011 года, финишируя в курорте Серр-Шевалье. Второй этап в свою очередь, начнётся Бриансоне спуском к Сер-Понсон, затем подъём по долине Vallée de l'Ubaye чтобы подняться на Col de Vars и возвращение на север в сторону Арвьё с финишем на вершине Коль д'Изоар. Этот маршрут также является одним из этапов любительского Этот маршрут также является одним из велосипедного случае «Etape Du Tour».

Далее последует заключительный групповой этап через Прованс между Амбрён и Салон-де-Прованс, прежде чем в Марселе, спортивной столице Европы 2017 года, состоится индивидуальная гонка с раздельным стартом. Старт и финиш этапа состоится на стадионе Велодром и маршрут будет проходить на склонах, ведущих к Нотр-Дам-де-ла-Гард. По окончании предпоследнего этапа участникам Тура предстоит один из крупнейших «трансферов» в своей истории — предстоит преодолеть почти 750 км менее чем за 24 часа.

Заключительный этап, который начнётся в Монжероне, историческом городе для Тур де Франс, где стартовал первый и столетний Тур, будет способствовать заявке Парижа на проведение Олимпийских игр 2024 года пройдя через спортивные центры. Он также пройдёт через Дом инвалидов и Большой дворец, перед тем въехать на Елисейские Поля для прохождения финальных кругов. Также отметим, что Марсель, где пройдёт предпоследний этап, рассматривается как место проведения соревнований по парусному спорту на Играх.

Впервые за последние 25 лет с Тур де Франс 1992, гонка пройдёт через пять основных горных массивов шестиугольника: Вож, Юра, Пиренеи, Центральный массив и Альпы. Кроме того, уже третий год подряд, гонка пройдёт Пиренеи раньше Альп.

Участники 
Автоматически приглашения на гонку получили 18 команд мирового тура. Также организаторами были предоставлены 4 специальных приглашения (уайлд-кард) для профессиональных континентальных команд. Всего на старт выйдет 198 гонщиков.

Маршрут

Ход гонки

Этап 1

Этап 2

Этап 3

Этап 4

Этап 5

Этап 6

Этап 7

Этап 8

Этап 9

Этап 10

Этап 11

Этап 12

Этап 13

Этап 14

Этап 15

Этап 16

Этап 17

Этап 18

Этап 19

Этап 20

Этап 21

Лидеры классификаций

Итоговые классификации

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт гран-тура и гонки 2017 года

Тур де Франс по годам
Мировой тур UCI 2017
Спорт во Франции в 2017 году
Спорт в Германии в 2017 году
Спорт в Люксембурге в 2017 году
Июль 2017 года